FRA steht für:
 Agency for Fundamental Rights, siehe Europäische Agentur für Grundrechte European Union seit 2007
 Fahrtrichtungsanzeiger
 Federal Railroad Administration
 Federația Română de Atletism, rumänischer Leichtathletikverband
 Flughafen Frankfurt Main (IATA-Code)
 Forest Resources Assessment, ein Programm der FAO
 Føroyskir Radioamatørar, färöischer Amateurfunkverband
 Försvarets radioanstalt, Schwedens technischer Auslandsgeheimdienst 
 Forward Rate Agreement, ein außerbörsliches Zinstermingeschäft (Derivat), das es ermöglicht, einen Zinssatz für einen in der Zukunft liegenden Anlagezeitraum zu sichern
 Frankfurt am Main (DE FRA nach UN/LOCODE)
 Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof (IATA-Code)
 Frankreich nach ISO-3166-1-Kodierliste und olympisches Länderkürzel
 Fraternitas Rosicruciana Antiqua, eine von Arnoldo Krumm-Heller gegründete Rosenkreuzergruppe

FR-A steht für:
 ehemaliger ISO-3166-2-Code der 2015 aufgelösten französischen Region Elsass

fra steht für:
 Französische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-2
 Frater im weiteren Sinn sind die männlichen Mitglieder einer christlichen Ordensgemeinschaft (Ordensmänner)

Siehe auch:

 Del Fra

FRA